Billie Jean King e Karen Hantze hanno battuto in finale Sandra Reynolds e Renee Schuurman 5-7, 6-3, 7-5.

Teste di serie 

 Maria Bueno /  Darlene Hard (semifinali)
 Billie Jean King /  Karen Hantze (Campionesse)

 Justina Bricka / Margaret Smith Court (semifinali)
 Sandra Reynolds /  Renee Schuurman (finale)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 

Torneo di Wimbledon 1962